Буньковское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Упоровском районе Тюменской области Российской Федерации.

Административный центр — село Буньково.

История 
Буньковский сельский совет образован в конце 1919 года в Петропавловской волости Ялуторовского уезда. В начале 1924 г. вошел в состав в Суерского района. С 1 января 1932 г. передан в Упоровский район, 1 февраля 1963 г. — в Ялуторовский район, 12 января 1965 г. — в Заводоуковский район, с 30 декабря 1966 г. в Упоровском районе.
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Тюменской области от 5 ноября 2004 года № 263 «Об установлении границ муниципальных образований Тюменской области и наделении их статусом муниципального района, городского округа и сельского поселения».

Население

Состав сельского поселения 

Всего на территории нынешнего Буньковского сельского поселения было 9 деревень три из них Ощеулова (1766—1792), Бабановская заимка (1820—1860) и Бугорки (1770—1990) исчезли.

Примечания

Источники 
 Арендоренко М. П. Буньково Ощеулова, Механизаторов. История и люди. Книга 2. Тюмень. 2017. − 132 с. 

Муниципальные образования Упоровского района
Сельские поселения Тюменской области